Budynek Planetarium w Toruniu – dawny zbiornik na gaz, wchodzący w skład Gazowni Miejskiej, obecnie siedziba Planetarium im. Władysława Dziewulskiego w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w zachodniej części Zespołu Staromiejskiego, przy ul. Franciszkańskiej 15-21, w sąsiedztwie kościoła NMP, Collegium Maius UMK oraz Aresztu Śledczego.

Historia 
Budynek powstał w 1860 roku i pierwotnie pełnił funkcję zbiornika na gaz wchodzącego w skład Gazowni Miejskiej w Toruniu. Była to jedyna budowla ceglana tego typu w mieście. W 1989 roku władze miasta rozpoczęły adaptację zbiornika na cele Planetarium, a 17 lutego 1994 roku odbyło się jego uroczyste otwarcie.

Galeria

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Zabytki nieruchome w Toruniu
Obiekty kulturalne w Toruniu
Architektura historyzmu w Toruniu
Budynki w Polsce oddane do użytku w 1860